Reichenau je místní název, případně příjmení od nich odvozené. Může označovat:

příjmení
 Berno von Reichenau (kolem 978–1048) – opat kláštera Reichenau
 Charlotte von Reichenau (1890–1952) – německá národohospodářka a ekonomka
 Franz von Reichenau (1857–1940) – německý diplomat
 Heřman z Reichenau (1013–1054) – skladatel, vědec a spisovatel
 Rudolf Reichenau (1817–1879) – německý spisovatel
 Vilém z Reichenau (1426–1496) – reformně a humanisticky orientovaný kníže-biskup z Eichstättu
 Waldo z Reichenau (kolem 740 – 814) – opat a biskup
 Walter von Reichenau (1884–1942) – německý polní maršál
 Wilhelm von Reichenau (1847–1925) – německý paleontolog

místní název
 Reichenau (Bádensko-Württembersko) – obec v zemském okrese Kostnice (Konstanz) v Bádensku-Württembersku
 Reichenau (Korutany) – obec v Korutanech
 Reichenau (ostrov) – ostrov v Bodamském jezeře
 Reichenau an der Rax (Rychnov na Rakousu) – tržní obec v Dolních Rakousech (též Reichenau bei Wien)
 Reichenau im Mühlkreis – obec v Horních Rakousích

části obcí
 Reichenau (Aschau im Chiemgau) – část obce Aschau im Chiemgau v zemském okrese Rosenheim, Bavorsko
 Reichenau (Bechhofen) – část obce Bechhofen v zemském okrese Ansbach, Bavorsko
 Reichenau (Hartmannsdorf-Reichenau) – část obce Hartmannsdorf-Reichenau v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory, Sasko
 Reichenau (Haselbachtal) – část obce Haselbachtal v zemském okrese Budyšín (Bautzen), Sasko
 Reichenau (Innsbruck) – městská část v Innsbrucku
 Reichenau (Waidhaus) – část obce Waidhaus v zemském okrese Neustadt an der Waldnaab, Bavorsko
 Reichenau (Švýcarsko) – část obce Tamins v Graubündenu, Švýcarsko
 Reichenau am Freiwald – katastrální obec Bad Großpertholz v Dolních Rakousech

exonyma
 Niwa (Szczytna) (něm. Reichenau) – část obce Štítná (Szczytna) v Polsku
 Rychnov na Moravě – obec v okrese Svitavy
 Rychnov u Jablonce nad Nisou – město v okrese Jablonec nad Nisou
 Topola (Kamieniec Ząbkowicki) – část obce Kamieniec Ząbkowicki v Polsku
 Rychnov nad Kněžnou (něm. Reichenau an der Knieschna) – okresní město v Česku
 Rychnov nad Malší (něm. Reichenau an der Maltsch) – část obce Dolní Dvořiště
 Bogatynia (něm. Reichenau in Sachsen) – městys v polské části Horní Lužice

stavby
 Klášter Reichenau ležící na ostrově Reichenau
 KT Reichenau v Innsbrucku – tranzitní nacistický tábor za druhé světové války
 Hrad Reichenau – někdejší hrad v Münsingenu v zemském okrese Reutlingen v Bádensku-Württembersku
 Zámek Reichenau an der Rax v Dolních Rakousech
 Zřícenina hradu Reichenau v Reichenau v obci Mühlkreis v Horních Rakousích

lodě
 Reichenau (člun) – někdejší osobní motorový člun Německých říšských drah od roku 1928 provozovaný na Bodamském jezeře
 Reichenau (loď) – osobní loď společnosti BSB na Bodamském jezeře (1961).

Související články 
 Deutsch Reichenau
 Antonín Reichenauer
 Rychnov

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno